Бетлинг — немецкая фамилия, русская фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Бетлинг, Виктор Эдуардович — участник Белого движения
 Бетлинг, Отто Николаевич — санскритолог